Hammouda Ben Mihoub (), mort en mai 1949 à Medjez el-Bab, est un militant et un homme politique tunisien.

Il est l'un des fondateurs de la section du parti nationaliste du Destour à Mateur et dans plusieurs villes du nord-ouest de la Tunisie pendant le protectorat français.

Il meurt en mai 1949 lors d'une visite rendue à son frère puis est inhumé à Mateur.

Personnalité politique tunisienne
Personnalité du mouvement national tunisien
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Lieu de naissance inconnu
Décès en mai 1949
Décès en Tunisie